

Cinema e Televisione
Helen of Troy – cortometraggio muto del 1917 prodotto dalla Frank P. Donovan Productions
Elena di Troia (Helen of Troy) – film del 1956 diretto da Robert Wise
Helen of Troy - Il destino di un amore (Helen of Troy) – film per la televisione del 2003 diretto da John Kent Harrison

Musica
Helen of Troy – album di John Cale

Pagine correlate
Elena di Troia